Pioneer Days, western américain, sorti en 1911 ;
 Pioneer Days, film américain réalisé par Oscar Eagle, sorti en 1917 ;
 Pioneer Days, film d'animation américain de Mickey Mouse, produit par Walt Disney, sorti en 1930 ;
 Pioneer Days, western américain réalisé par Harry S. Webb, sorti en 1940 ;